Ранчо Охитал има више значења:

 Ранчо Охитал (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Охитал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику